Мишњак може бити:
 Мишњак (Елафити), ненасељено острво у Елафитским острвима у Јадранском мору
 Мишњак (Уније), ненасељено острво у близини острва Уније
 Мишњак (Раб), ннеасељено острво у близини острва Раба
 Мишњак (залив), залив на острву Рабу